Coke har flere betydninger:
 Coca-Cola – drik produceret af The Coca-Cola Company
 Kokain – slang for det narkotiske stof kokain
 Coke (fodboldspiller) - (f. 1987), Jorge Andújar Moreno, Spansk fodboldspiller.
 Coke Reed - (f. 1940), amerikansk matematiker.